Piccola Russia o anche Piccola Rus – nome storico di alcune terre dell'Ucraina conquistate durante il periodo zarista.
Governatorato della Piccola Russia – gubernija dell'Impero russo